Санта Паула има више значења:

 Санта Паула (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Паула (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Паула (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Паула (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Паула (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Паула (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику